

Editoria 
Jesus – mensile cattolico italiano edito dalle Edizioni Paoline
Jesus – fumetto italiano

Geografia 
 Costa Rica
Jesús – distretto del cantone di Atenas
Jesús – distretto del cantone di Santa Bárbara
 Paraguay
Jesús – distretto del Dipartimento di Itapúa
 Perù
Jesús – capoluogo della provincia di Lauricocha

Musica 
 Jesus – brano dell'album Queen dei Queen del 1973
 Jesus – singolo di Gackt del 2008

Cinema 
Jesus (Jesus) – film del 1979 diretto da John Krish e Peter Sykes ed interpretato da Brian Deacon
Jesus - Ragazzi all'inseguimento di Gesù (The Story of Jesus for Children) – film del 2000 diretto da John Schmidt
Jesús – film del 2016 diretto da Fernando Guzzoni

Televisione 
Jesus – miniserie televisiva del 1999 diretta da Roger Young ed interpretata da Jeremy Sisto
Jésus – film televisivo del 1999 diretto da Serge Moati ed interpretato da Arnaud Giovaninetti

Altro 
 Jesus, Jésus, Jesús – nomi propri maschili corrispondente all'italiano Gesù
Jesus Jeans – marca di jeans

Pagine correlate 
Gesù (disambigua)

Altri progetti